Forssman ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Forssman (* 1934), deutscher Indogermanist
 Erik Forssman (1915–2011), schwedischer Kunsthistoriker
 Friedrich Forssman (* 1965), deutscher Buchgestalter
 John A. Forssman (1868–1947), schwedischer Pathologe
 Julius Forssman (1879–1952), deutsch-baltischer Slawist, Germanist und Skandinavist
 Sven Forssman (1882–1919), schwedischer Turner
 Villehad Forssman (1884–1944), schwedischer Ingenieur

Siehe auch:
 Forsmann
 Forßmann
 Forsman